Miejscowości w USA:
 Barneston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
Gminy w USA:
 Barneston (ang. Barneston Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage